Morval ist der Name folgender Orte:

 Morval (Pas-de-Calais), eine Gemeinde in Frankreich

 Morval (Cornwall), eine Gemeinde im Vereinigten Königreich

als Namenszusatz:

 Andelot-Morval, eine Gemeinde in Frankreich

Morval bezeichnet außerdem:

 Banque Morval, ein Bankinstitut in der Schweiz